System 3 steht für:

 System 3 (Unternehmen), britischer Computerspielehersteller
 Dritte Hauptversion des klassischen Macintosh-Betriebssystems, siehe Mac OS (Classic) #Versionsgeschichte

System III steht für:
 System III, Unix-Variante